Die Liste der Mannschaftskader der österreichischen 1. Bundesliga im Schach 2013/14 enthält alle Spieler, die für die österreichische Schachbundesliga 2013/14 gemeldet wurden und deren Einzelergebnisse.

Allgemeines 

Die 12 Vereine durften 6 Stamm- und bis zu 8 Ersatzspieler melden, zusätzlich konnten maximal zwei österreichische Jugendspieler gemeldet werden. Acht Vereine machten von dieser Option Gebrauch, wobei sieben Vereine je zwei zusätzliche Jugendliche meldeten, ein Verein einen. Während Union Ansfelden in allen Runden die gleichen Spieler einsetzte, spielten beim SK MPÖ Maria Saal insgesamt 12 Spieler mindestens eine Partie. Insgesamt kamen 114 Spieler zum Einsatz, von denen 40 alle Wettkämpfe bestritten.
Punktbester Spieler war Falko Bindrich (SK Hohenems) mit 9,5 Punkten aus 11 Partien, einen Punkt weniger erreichte Uwe Bönsch (SK Sparkasse Jenbach). Je 7,5 Punkte aus 11 Partien erzielten Lars Thiede (ASVÖ Wulkaprodersdorf) und Peter Schreiner (SK Raika Rapid Feffernitz). Mit Johann Ertl (SK MPÖ Maria Saal) und Werner Dür (SK Absam) erreichten zwei Spieler 100 %, beide spielten jeweils eine Partie.
Ältester Spieler der Saison war der Absamer Richard Anegg (* 1938), jüngste Spieler die 1997 geborenen Luca Kessler (SK Hohenems) und Thorben Koop (SV ASV St. Veit an der Glan).

Legende 

Die nachstehenden Tabellen enthalten folgende Informationen:

 Nr.: Ranglistennummer
 Titel: FIDE-Titel zu Saisonbeginn (Eloliste vom Dezember 2013); GM = Großmeister, IM = Internationaler Meister, FM = FIDE-Meister, WGM = Großmeister der Frauen, WIM = Internationaler Meister der Frauen, WFM = FIDE-Meister der Frauen, CM = Candidate Master, WCM = Candidate Master der Frauen
 Jahrgang = Geburtsjahr des Spielers
 Elo: (FIDE-)Elo-Zahl zu Saisonbeginn (Eloliste vom Dezember 2013); wenn diese Zahl eingeklammert ist, so handelt es sich nicht um eine FIDE-Elo, sondern um eine österreichische Elozahl.
 Nation: Nationalität gemäß Eloliste vom Dezember 2013
 G: Anzahl Gewinnpartien (kampflose Siege werden in den Einzelbilanzen berücksichtigt)
 R: Anzahl Remispartien
 V: Anzahl Verlustpartien (kampflose Niederlagen werden in den Einzelbilanzen nicht berücksichtigt)
 Pkt.: Anzahl der erreichten Punkte
 Partien: Anzahl der gespielten Partien
 Elo-Perf.: Turnierleistung der Spieler mit mindestens 5 Partien
 Normen: Erspielte Normen für FIDE-Titel
 grau hinterlegte Spieler kamen nicht zum Einsatz

SK Hohenems

Schachklub Sparkasse Jenbach

ASVÖ Wulkaprodersdorf

SK MPÖ Maria Saal

SV Raika Rapid Feffernitz

SV ASVÖ SV St. Veit an der Glan

SIR Bernhard Glatz

SV Wolfsberg

SK Absam

SK Advisory Invest Baden

Union Ansfelden

tschaturanga

Anmerkungen 
 Kampflose Niederlagen sind in den Einzelbilanzen nicht berücksichtigt, kampflose Siege finden Berücksichtigung.
 Die GM-Norm von Hagen Poetsch wurde aus 9 Partien erspielt.
 Die IM-Norm von Leon Mons wurde aus 10 Partien erspielt.

Weblinks 

 Mannschaftsaufstellungen und Ergebnisse der österreichischen 1. Liga auf chess-results.com

Schachbundesliga (Österreich)
Wikipedia:Liste
Schach 2013
Schach 2014